De Copa CONMEBOL 1997 was de zesde editie van deze Zuid-Amerikaanse voetbalcompetitie. Titelverdediger was CA Lanús uit Argentinië. Zij bereikten voor de tweede keer op rij de finale en speelden daarin tegen Clube Atlético Mineiro uit Brazilië, dat voor de derde keer in de finale stond (winnaar in 1992, verliezend finalist in 1995). Met 5–2 over twee duels won Atlético Mineiro voor de tweede maal de Copa CONMEBOL.

Deelnemers
Aan deze zesde editie van de Copa CONMEBOL deden achttien clubs mee die zich niet hadden gekwalificeerd voor de Copa Libertadores. Er waren vier deelnemers uit Brazilië, twee uit Argentinië, Bolivia, Colombia, Uruguay en Venezuela en één uit de overige vier deelnemende landen. De deelnemers uit Bolivia en Venezuela begonnen in de voorronde, de overige veertien ploegen stroomden daarna in.

Toernooi-opzet
De achttien deelnemende clubs speelden een knock-outtoernooi. De ploegen uit Bolivia en Venezuela speelden eerst een voorronde om het deelnemersveld te verkleinen naar zestien. Elke ronde (ook de finale) bestond uit een thuis- en een uitduel. Het team dat de meeste doelpunten maakte plaatste zich voor de volgende ronde. Bij een gelijke stand werd er niet gekeken naar het aantal uitdoelpunten, maar werden er direct strafschoppen genomen.

Voorronde
De voorronde werd gespeeld op 31 juli en 7 augustus (eerste voorronde) en op 7 en 13 augustus (tweede voorronde).

|}

Eerste ronde
De eerste ronde werd gespeeld op 27 en 28 augustus (heen) en op 3 en 4 september (terug). De wedstrijden tussen Portuguesa en Atlético Mineiro werden op 3 en 9 september gespeeld.

|}

Kwartfinales
De kwartfinales werden gespeeld op 24 september (heen) en op 15 en 16 oktober (terug).

|}

Halve finales
De halve finales werden gespeeld op 22 (heen) en op 29 oktober (terug).

|}

Finale

 Clube Atlético Mineiro wint met 5–2 over twee wedstrijden.

Trivia 
 Clube Atlético Mineiro won de Copa CONMEBOL ongeslagen (vijf overwinningen en drie gelijke spelen). Dit was de enige keer dat de winnaar van het toernooi geen enkele wedstrijd verloor.

Toernooi van de CONMEBOL
Voetbal in 1997